Вора:
Топоним
 Вора — город в Албании.
 Вора — река в Германии.
Фамилия
 Вора, Нирадж (1963—2017) — индийский актёр, сценарист и режиссёр.